Кубок африканских наций 2008 — главный футбольный турнир Африки среди сборных, проходивший с 20 января по 10 февраля 2008 года в Гане. Проводился под эгидой КАФ в 26-й раз.

Отборочный турнир 

В финальный турнир выходили победители 12 отборочных групп, а также 3 лучшие команды из занявших 2-е места.

Участники 
В Кубке африканских наций 2008 принимали участие:

  — хозяйка турнира
  — 1-е место в группе 6
  — 2-е место в группе 9
  — 1-е место в группе 8
  — 1-е место в группе 2
  — 1-е место в группе 11
  — 1-е место в группе 5
  — 1-е место в группе 1
  — 1-е место в группе 9
  — 1-е место в группе 12
  — 1-е место в группе 10
  — 1-е место в группе 3
  — 1-е место в группе 7
  — 1-е место в группе 4
  — 2-е место в группе 4
  — 2-е место в группе 11

Составы участников

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Награды

Лучший игрок турнира 
 Хосни Абд-Рабу

Лучший бомбардир турнира 
 Самуэль Это’О (5 мячей)

Лучший молодой игрок турнира 
 Александр Сонг

Лучший гол турнира 
 Мохаммед Зидан (групповой матч со сборной Камеруна)

Символическая сборная турнира

Бомбардиры 
 5 голов
  Самуэль Это’О (3 — пен.)
 4 гола
  Хосни Абд-Рабу (3 — пен.), Амр Заки, Мохаммед Абутрика
  Манушу Гонсалвиш
 3 гола
  Суфиан Аллуди
  Дидье Дрогба, Саломон Калу, Кадер Кейта, Бубакар Саного
 Салли Мунтари, Джуниор Агого
 2 гола
  Мохаммед Зидан
  Жозеф-Дезире Жоб, Стефан Мбиа, Жереми Нжитап
  Паскаль Фейндуно (1 — пен.)
  Франселиудо дос Сантос, Шауки Бен Саада
  Брайан Бренделл
  Крис Катонго
  Элрио ван Херден
  Якубу Айегбени
  Майкл Эссьен
 1 гол
  Асамоа Гьян (пен.), Квинси Овусу-Абейе, Хамину Драмани
  Умар Калабане, Исмаэль Бангура, Сулейман Юла
  Джеймс Чаманга, Джейкоб Муленга, Феликс Катонго
  Яя Туре, Аруна Диндан, Марк Зоро, Бакари Коне
  Фредерик Кануте (пен.)
  Тарик Сектиуи (пен.), Монсеф Зерка, Хишам Абушеруан, Абдеслам Уадду
  Иссам Джемаа, Меджди Трауи, Яссин Шихауи
  Баял Салл, Диоманси Камара, Абдулай Диань-Фай, Анри Камара
  Флавиу
  Катлего Мфела
  Разак Омотойосси
  Ашиль Эмана, Алан Нконг
  Джон Оби Микель
  Ахмед Фатхи
 Автогол
  Мохаммед Али аль-Хидер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КАФ
 Статистика Кубка на RSSSF
 Гана 2008

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 2008 году
Январь 2008 года
Февраль 2008 года
Международные спортивные соревнования в Гане
2008 год в Гане
Футбольные соревнования в Гане